Dokdo steht für: 
 Liancourt-Felsen, eine Inselgruppe im Japanischen Meer
 eine nach dieser Inselgruppe benannte Klasse von amphibischen Angriffsschiffen, siehe Dokdo-Klasse
 eine ehemalige Währungs- und Münzeinheit in verschiedenen historischen Staaten Nordwestindiens, u. a. in Kachchh (Kutch), Untereinheit des Kori, siehe Kori (Währung)